Malla (moneda)
 Malla (tèxtil), teixit permeable de fils o de bagues connectats entre si, de metall, de fibra tèxtil o d'un altre tipus de material dúctil o flexible
 Malla metàl·lica, malla més o menys gran, generalment de filferro protegit contra la corrosió o també d'acer inoxidable, quan
 Cota de malla, tipus d'armadura en forma de túnica que cobreix el tors i alguns cops part dels braços i cuixes. La formen anelles entrellaçades
 Xarxa en malla, topologia de xarxa on cada node està interconnectat amb un o més nodes 
 La Malla o lamalla.cat, diari digital especialitzat en la informació local
 Malla (planta), planta herbàcia de la família de les urticàcies 
 Biografies:
 Albert Malla i Abad (Barcelona, 1957), locutor de ràdio i publicitat, actor de doblatge, i Disc-Jockey Revival 
 Coque Malla o Jorge Malla Valle (1969), músic i actor espanyol, líder del grup de rock Los Ronaldos
 Felip de Malla (Barcelona, 1380 - 1431), 17è President de la Diputació del General de Catalunya
 Muhàmmad Malla Khan, kan de Kokand (1858-1861), fill de Murad Beg Khan i germanastre de Muhàmmad Khudayar Khan 
 Pilar Malla Escofet (el Pont d'Armentera, Alt Camp, ?), diputada
 Ramon Malla i Call (La Seu d'Urgell, 1922 - Lleida, 2014), sacerdot català, bisbe de Lleida 
 Geografia:
 Malla, municipi de la comarca d'Osona 
 Sant Vicenç de Malla, església de Malla 
 Riera d'en Malla, canalització d'aigües existent a Barcelona i que transcorria per un espai proper a l'actual Passeig de Gràcia 
 Serra de la Malla, serra al municipi de Capolat a la comarca del Berguedà 
 Serrat de la Malla, muntanya al municipi d'Artés, a la comarca del Bages
 Torre d'en Malla, edific a Gallecs, espai d'interès natural dins el terme municipal de Parets del Vallès
 Història:Regne de Malla o Maharaixtra, regne indi antic (vers 700-500 aC)Dinastia Malla''', dinastia de Nepal 1201–1769